Pessoas
 Adam Ferguson
 Alexander Chapman Ferguson
 Barry Ferguson
 Christopher Ferguson
 Colin Ferguson
 Dwight Ferguson
 Debbie Ferguson-McKenzie
 Darren Ferguson
 James Ferguson
 Maynard Ferguson
 Marilyn Ferguson
 Ronald Ferguson
 Stacy Ferguson
 Samuel Ferguson
 Sarah Ferguson

 Localidades
 Ferguson (Missouri)
 Ferguson (Iowa)
 Ferguson (Kentucky)

 Outros
 Massey Ferguson - um fabricante de tratores
 Ferguson Research - uma equipe de Fórmula 1
 1745 Ferguson - um asteróide

Desambiguação